Alexander Kreïn (1883-1951), compositeur soviétique
 Alexander Kreïn (1909-1983), écrivain et dramaturge soviétique connu sous pseudonyme Alexandre Krohn
 Mark Krein (1907-1989), mathématicien ukrainien

Voir aussi 
 Théorème de Krein-Milman
Patronyme juif